Tetariya peut faire référence à :
 Tetariya, un village du Népal situé dans le district de Bara ;
 Tetariya, un village du Népal situé dans le district de Morang.